Толленку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 120 км на південь від Меца, 55 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2017 року до Толленкур приєднали колишній муніципалітет Рокур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 50 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 105,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Толленкур на сайті французького Національного інституту географії
 Толленкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Толленкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Толленкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Толленкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези